Als Elb-Clásico oder auch Elb Clásico wird das Fußballderby in Ostdeutschland zwischen den Vereinen 1. FC Magdeburg und SG Dynamo Dresden bezeichnet. Der Name ist ein Kofferwort einerseits an den El Clásico angelehnt, andererseits auf die Elbe, den Fluss, der durch beide Landeshauptstädte fließt, hinweisend.

Geschichte 
Der Elb-Clásico hat seine Bedeutung aufgrund der Rivalität beider Vereine, des 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden, die Begegnungen sind jeweils Hochrisikospiele, ihrer großen Anhängerschaft über die jeweilige Stadtgrenze und in die Region hinaus und den in der Vergangenheit vielen Erfolgen der Mannschaften. Beide galten zusammen mit Rekordmeister BFC Dynamo als die erfolgreichsten Fußballclubs der DDR. So war Magdeburg der einzige Fußballverein der DDR, der einen Europapokal, 1974 den Europapokal der Pokalsieger, gewinnen konnte, Dresden gewann achtmal (1953, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1989 und 1990), Magdeburg dreimal (1972, 1974 und 1975) die DDR-Meisterschaft und beide waren mit jeweils sieben Siegen (Magdeburg 1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983 und Dresden 1952, 1971, 1977, 1982, 1984, 1985, 1990) Rekordpokalsieger im FDGB-Pokal.

Insbesondere in der 70er Jahren gab es eine große sportliche Rivalität, so gewannen von 1971 bis 1978 ausschließlich die beiden Vereine die DDR-Meisterschaft. Besondere Bedeutung hatten u. a. das Duell am vorletzten Spieltag der Saison 1973/74, bei welchem der FCM durch einen 1:0-Sieg beim Tabellenzweiten Dresden die Meisterschaft gewinnen konnte. In der Saison 1976/77 drehte Dresden den Spieß und konnte durch ein 0:0 am vorletzten Spieltag beim ärgsten Verfolger Magdeburg die Meisterschaft sichern. Im Jahr 1978 bestritten beide Mannschaften das Pokalfinale, bei welchem der FCM vor 50.000 Zuschauern im Berliner Stadion der Weltjugend die Oberhand behalten konnte.

Insgesamt gab es mit Stand Juli 2021 83 Spiele zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden. Von diesen 83 Spielen konnte Dresden 41 gewinnen, 22 mal gewann Magdeburg und 20 mal wurde unentschieden gespielt. Die Spiele fanden dabei zwischen der ersten, der DDR-Oberliga, und der vierten Liga und im FDGB-Pokal statt.

Spiele

Statistik

Einzelnachweise 

Fußballderby
1. FC Magdeburg
Fußballspiel von Dynamo Dresden